Елешница може да се отнася за:

Реки 
 Елешница, река в област Варна, десен приток на Камчия България;
 Елешница, река в област Кюстендил, десен приток на Струма, България;
 Елешница (Матица), река в Софийска област, десен приток на Лесновска река (от басейна на Искър), България;
 Елешница (Бакьовска река), река в Софийска област, ляв приток на Батулийска река (от басейна на Искър), България;
 Елешница, река в област Шумен, десен приток на Голяма Камчия, България;
 Елешница, река в Южна България, десен приток на Рилска река;
 Елешница, река в област Благоевград, ляв приток на Места, България;

Села 
 Елешница, село в област Благоевград, България;
 Елешница, село в област София, България;
 Елешница, днес Феа Петра, село в дем Синтика, Гърция;

Други 
 Елешница, язовир на река Елешница в област Варна;
 Елешница, урановорудно находище в Югозападна България;
 Елешница, мост на Автомагистрала „Хемус“

Вижте също 
 Беласица, село в община Петрич, България, чието име до 1960 година е Елешница.